Saalberg bezeichnet

eine Ortslage in Ennepetal

Berge und Erhebungen:
 Saalberg (Aerzen) (), nahe Aerzen, Lipper Bergland, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Saalberg (Barntrup) (), nahe Barntrup, Lipper Bergland, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Saalberg (Calvörde) (), nahe Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Personen:
 Christian Saalberg (1926–2006), deutscher Schriftsteller
 Eveline Saalberg (* 1998), niederländische Leichtathletin

Siehe auch:
 Saalburg
 Salberg
 Sahlberg
 Salenberg